Weltschew ist der Familienname von:

 Ilija Weltschew (* 1925), bulgarischer Radrennfahrer
 Georgi Weltschew (1891–1955), bulgarischer Künstler
 Ilja Weltschew (?), bulgarischer Regisseur 
 Milen Weltschew (* 1966), bulgarischer Politiker